Ду́дорово — деревня в Торжокском районе Тверской области. На начало 2008 года население — 59 жителей. Относится к Ладьинскому сельскому поселению. До 2005 года была центром Дудоровского сельского округа.

Расположено на реке Короже в 40 км к югу от города Торжка. До посёлка и станции Высокое — 9 км.

История 
В конце XIX-начале XX века деревня Дудорово относилась к Буконтовскому приходу Дарской волости Старицкого уезда Тверской губернии. В 1859 году в деревне 30 дворов, 389 жителей, в 1886 — 61 двор, 308 жителей.

В 1921 году Дудорово — центр одноимённого сельсовета Дарской волости Старицкого уезда, в 1925 году — Высоковской волости Новоторжского уезда.

В 1997 году — 26 хозяйств, 78 жителей. Центральная усадьба колхоза им. С. М. Кирова, администрация сельского округа, начальная школа, отделение связи, дом досуга, библиотека, фельдшерский пункт, магазин.

Население

Примечания

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область» 

Населённые пункты Торжокского района